Філа́тов () — російське прізвище, скорочене від ім'я «Феофілакт» (). Відомі носії:

Прізвища

А 
 Філатов Анатолій Васильович — російський металург, Герой соціалістичної праці
 Філатов Анатолій Іванович — радянський дипломат
 Філатов Анатолій Олексійович — казахський хокеїст
 Філатов Анатолій Олексійович — російський хокеїст з м'ячем
 Філатов Анатолій Петрович — радянський хокеїст
 Філатов Анатолій Сергійович — директор Центру етно-соціальних досліджень при кафедрі політичних наук Таврійського університету ім. Вернадського (з 1999), заступник директора української филії Інституту країн СНД (з 2007)
 Філатов Андрій Васильович — російський підприємець у транспортній галузі
 Філатов Андрій Дмитрович — український радянський партійний діяч, Герой соціалістичної праці
 Філатов Антонін Миколайович — радянський хірург та гематолог
 Філатов Аркадій Павлович — письменник, член Харківської обласної організації НСПУ

Б 
 Філатов Борис Альбертович — український політик російського походження, адвокат, бізнесмен, журналіст, мер Дніпра

В 
 Філатов Валентин Олександрович (* 1954) — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Філатов Віктор Андрійович (1917—1998) — радянський діяч, голова Новосибірського облвиконкому. Депутат Верховної ради РРФСР 7—10-го скликань.
 Філатов Володимир Олександрович — радянський і український скульптор
 Філатов Володимир Петрович — російський і радянський офтальмолог
 Філатов В'ячеслав Юрійович (Варнава) — єпископ Макіївський, вікарій Донецької єпархії УПЦ (МП)

Д 
 Філатов Дмитро Іванович — російський хокеїст, захисник

Е 
 Філатов Едуард Якович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки Академії наук УРСР

Є 
 Філатов Євген Володимирович — український музикант, композитор, аранжувальник, продюсер.

К 
 Філатов Костянтин Володимирович — лауреат Шевченківської премії

Л 
 Філатов Леонід Олексійович — російський актор, режисер, письменник і телеведучий

М 
 Філатов Микита Андрійович (* 1992) — український футболіст, півзахисник фейкового кримського клубу «Гвардієць».
 Філатов Микита Васильович — російський хокеїст
 Філатов Микола Михайлович (* 1950) — український воєначальник, генерал-майор.
 Філатов Микола Олексійович — голова губернського виконавського комітету СРКД Чернігівської губернії

Н 
Філатов Ніл Федорович — російський педіатр, дядько офтальмолога Володимира Філатова

О 
 Філатов Олександр Олексійович — радянський військовий діяч, генерал-майор
 Філатов Олександр Олексійович — російський політик, член Ради Федерації
 Філатов Олександр Валерійович — російський підприємець у галузі машинобудівництва
 Філатов Олександр Павлович — радянський партійний діяч
 Філатов Олексій Валерійович — український юрист
 Філатов Олексій Якович — радянський військовик, Герой Радянського Союзу

П 
 Філатов Петро Михайлович — радянський військовий діяч

С 
 Філатов Сергій Олександрович — російський державний, політичний і громадський діяч, Президент російського некомерційного Фонду соціально-економічних та інтелектуальних програм.

Ю 
 Філатов Юрій Миколайович — український веслувальник, байдарочник, дворазовий олімпійський чемпіон

Філатова 
 Філатова Ірина Павлівна — солістка українського поп-гурту «Аква Віта».
 Філатова Людмила Павлівна (* 1935) — радянська та російська оперна співачка, (мецо-сопрано). Народна артистка СРСР.
 Філатова Марія Євгенівна (* 1961) — радянська гімнастка (спортивна гімнастика). Дворазова олімпійська чемпіонка.
 Філатова Оксана Степанівна (* 1967) — літературознавець, доктор філологічних наук, професор.
Російські прізвища